Wilkinson County er navnet på 2 counties i USA:

 Wilkinson County, Georgia
 Wilkinson County, Mississippi